Norouzi ist der Familienname folgender Personen:

 Elnaaz Norouzi (* 1992), iranisch-deutsches Model und Schauspielerin
 Hadi Norouzi (1985–2015), iranischer Fußballspieler
 Pouya Norouzi Nezhad (* 1994), iranischer Handballspieler
 Reza Norouzi (* 1986), iranischer Fußballspieler